Kivijärvi kan syfta på:

Finland
Kivijärvi, kommun i Finland,

Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,10, long 28,53), sjö i Enare,  (90 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,98, long 24,32), sjö i Kittilä,  (1,9 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,45, long 24,47), sjö i Kittilä,  (78 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,82, long 24,07), sjö i Pello kommun,  (39 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,62, long 29,00), sjö i Salla, Finland,  (41 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,62, long 26,92), sjö i Kemijärvi,  (56 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,50, long 26,77), sjö i Rovaniemi,  (1 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,28, long 24,45), sjö i Övertorneå, Finland,  (2,9 km²)
Vesi-Kivijärvi, sjö i Posio,  (20 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa), sjö i Kuusamo,  (2,4 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,95, long 26,40), sjö i Ranua,  (98 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,58, long 29,62), sjö i Kuusamo,  (1,4 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,47, long 29,05), sjö i Taivalkoski,  (1,3 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,28, long 29,10), sjö i Suomussalmi,  (36 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,25, long 29,25), sjö i Suomussalmi,  (89 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,02, long 29,35), sjö i Suomussalmi,  (90 ha)
Kivijärvi och Kotajärvi, sjö i Suomussalmi,  (80 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,00, long 26,95), sjö i Utajärvi,  (1,9 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,98, long 29,58), sjö i Suomussalmi,  (73 ha)
Iso Kivijärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland), sjö i Suomussalmi,  (48 ha)
Iso Kivijärvi (sjö i Muhos och Uleåborg), sjö i Muhos,  (1,4 km²)
Iso Kivijärvi (sjö i Hyrynsalmi, Kajanaland, Finland), sjö i Hyrynsalmi,  (36 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,72, long 30,05), sjö i Suomussalmi,  (1,5 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,38, long 28,83), sjö i Ristijärvi,  (79 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,33, long 25,62), sjö i Siikalatva,  (1 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,30, long 26,88), sjö i Vaala,  (27 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,23, long 28,37), sjö i Sotkamo,  (26 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,20, long 30,27), sjö i Kuhmo,  (77 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,13, long 26,22), sjö i Pyhäntä,  (17 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,10, long 27,58), sjö i Kajana,  (71 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,07, long 29,35), sjö i Kuhmo,  (45 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 63,92, long 27,92), sjö i Kajana,  (1,9 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), sjö i Valtimo,  (61 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten), sjö i Toholampi, 
Kivijärvi (stor sjö i Mellersta Finland), sjö i Kivijärvi,  (154 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, lat 63,17, long 24,75), sjö i Perho,  (38 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten), sjö i Etseri,  (4,3 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax), sjö i Tuusniemi,  (95 ha)
Iso Kivijärvi (sjö i Keuru, Mellersta Finland, Finland), sjö i Keuru,  (1,9 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Satakunta), sjö i Björneborg,  (53 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Södra Karelen, lat 61,45, long 29,37), sjö i Rautjärvi,  (1,2 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,28, long 23,25), sjö i Sastamala,  (47 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,23, long 23,55), sjö i Birkaland, 
Kivijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland), sjö i Hollola,  (2,1 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,00, long 23,43), sjö i Urdiala,  (65 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Södra Karelen, lat 60,97, long 27,70), sjö i Luumäki,  (76 km²)
Ala-Kivijärvi, sjö i Luumäki,  (9,2 km²)
Kivijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,97, long 21,90), sjö i Letala stad,  (62 ha)
Kivijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,73, long 21,82), sjö i Virmo kommun,  (48 ha)

Sverige
Kivijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Kivijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kivijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kivijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 732544-186416), sjö i Haparanda kommun, 
Kivijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 732823-187185), sjö i Haparanda kommun, 
Kivijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kivijärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 747911-176144), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 748585-178108), sjö i Pajala kommun, 
Kivijärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 748751-177434), sjö i Pajala kommun, 
Kivijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Kivijärvet (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvet (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741134-172511), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743214-174640), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743445-174576), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746274-167253), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748453-172645), sjö i Gällivare kommun, 
Kivijärvi (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751056-174306), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751472-174747), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752521-172573), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752747-173087), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753056-177809), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753456-171420), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753574-174387), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756106-175735), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757798-174850), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Karesuando socken, Lappland, 758124-177676), sjö i Kiruna kommun, 
Kivijärvi (Karesuando socken, Lappland, 759083-178232), sjö i Kiruna kommun,

Se även
Stensjön